Списак амбасадора у СФР Југославији.

Авганистан

Албанија

Алжир

Ангола

Аустралија

Аустрија

Бангладеш

Египат

Замбија

Канада

Коста Рика

Куба

Норвешка

Румунија

САД

Совјетски Савез

Уједињено Краљевство

Чиле

Референце 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија